
Бру́мфилд ( или ) — англоязычная фамилия и топоним.

Известные носители 
 Брумфилд, Герберт (1878—?) — английский футболист, вратарь.
 Брумфилд, Марла (род. 1978) — американская баскетболистка и тренер.
  (род. 1948) — британский документалист.
  (1922—2019) — американский политик.
 Брумфилд, Уильям Крафт (род. 1944) — американский историк русской архитектуры, фотограф, краевед Вологодской области, защитник памятников архитектуры, писатель, литературовед.

Топонимы 
Великобритания
  — деревня в Сомерсете.
  — деревня в Эссексе.

США
 Брумфилд (Колорадо) — город-округ в Колорадо.
  — тауншип в Мичигане.

См. также 
 Блумфилд
 Бромфилд

Примечания